Conan (Loir i Cher), municipi francès al departament del Loir i Cher.
 Biografies:
 Conan Meriadec, rei llegendari de Bretanya.
 Conan I de Bretanya o Conan de Rennes (? - 992, Conquereuil), comte de Rennes (970-992).
 Conan II de Bretanya (Rennes, 1030 - Château-Gontier, 1066), duc de Bretanya (1040 -66).
 Conan III el Gros (1095 - 1148), duc de Bretanya i comte de Rennes (1112 -48).
 Conan IV de Bretanya, comte de Richmond (1146 -71) i duc de Bretanya (1156 -66).
 Ficció:
 Conan el Bàrbar o Conan el cimmeri, personatge de ficció pulp creat per l'escriptor.
 Conan the Barbarian (còmics), còmic basat en el personatge creat per Robert E. Howard i publicat per Marvel Comics.
 Conan el Bàrbar (pel·lícula de 1982), pel·lícula eststunidenca dirigida per John Milius i estrenada el 1982.
 Conan el Destructor, pel·lícula estatunidenca dirigida per Richard Fleischer, estrenada l'any 1984.
 Detectiu Conan, sèrie detectivesca japonesa creada i dibuixada per Gosho Aoyama i publica com a còmic manga.